Yuva (Bucak), een dorp in het Turkse district Bucak
 Yuva (Orta), een dorp in het Turkse district Orta
 Yuva (film), een Indiase film uit 2004